

Geografia 
 Casalina – frazione di Deruta in provincia di Perugia
 Casalina – frazione di Podenzana in provincia di Massa
 Casalina – frazione di Pontremoli in provincia di Massa

Altro 
 Casalina – un formaggio veneto